Okręty US Navy o nazwie USS "Mason":

 Pierwszy "Mason" (DD-191) był niszczycielem typu Clemson. Był w służbie w latach 1920-1940, później przekazany Royal Navy, gdzie był w służbie jako HMS "Broadwater" (H-81).
 Drugi "Mason" (DE-529) był niszczycielem eskortowym typu Evarts. Był w służbie w latach 1944-1945.
 Trzeci "Mason" (DDG-87) jest niszczycielem rakietowym typu Arleigh Burke. Wszedł do służby w 2003 i nadal w niej pozostaje (stan na 2008 rok).

Zobacz też USS "Leonard F. Mason" (DD-852).

Mason